Aktasch (russisch ) ist der Name folgender geographischer Objekte in Russland:
 Aktasch (Fluss), Nebenfluss des Sulak

 Aktasch (Republik Altai), Dorf (ehemals Siedlung städtischen Typs) in der Republik Altai
 Aktasch (Tatarstan), Stationssiedlung in der Republik Tatarstan